Il singolare del torneo di tennis Open Diputación 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Adrián Menéndez Maceiras che ha battuto in finale Dudi Sela 6-4, 0-6, 7-5.

Teste di serie 

 Albert Montañés (secondo turno)
 Iván Navarro (secondo turno)
 Kevin Kim (primo turno)
 Paul Capdeville (secondo turno)

 Denis Gremelmayr (primo turno)
 Santiago Ventura (primo turno)
 Fernando Vicente (quarti di finale)
 Dick Norman (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Diputación 2007